

Geografia 
Naves (Almeida) — antiga freguesia portuguesa
Navès (Catalunha) — município da provvíncia de Lérida, Espanha
Las Naves (cantão) — na província de Bolívar, Equador

Comunas francesas 
Naves (Allier) — na Auvérnia-Ródano-Alpes
Naves (Corrèze) — na Nova Aquitânia
Naves (Norte) — em  Altos da França
Navès (França) — no departamento de Tarn, Occitânia

Desambiguações de topônimos